Gebroeders Ko – holenderska grupa muzyczna założona w 1997 roku.

Życiorys 
W skład grupy wchodzą Ton i Gerard Koopmans.

Dyskografia

Albumy studyjne

Single

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Holenderskie zespoły popowe